«Демидовы» — советский исторический фильм 1983 года.

Краткое содержание 
Историческая сага о династии первых промышленников в России. В основе сюжета первой серии лежит история взаимоотношений Демидовых с Петром I. Сама первая серия начинается с момента встречи тульского оружейника с Петром Великим, после которой сам Демидов-старший берётся за производство фузей. Со временем это удаётся. Сам Демидов даже получает в подарок от царя отремонтированный им же личный пистолет Петра — подарок западного мастера. Одновременно Акинфий Демидов крутит любовь с крестьянкой Марьей, но отец насильно женит его и отправляет на Урал управлять Невьянским заводом. Много проблем возникает у Демидова-младшего, в особенности, возникает противостояние с местным воеводой. Последний захватывает в плен и пытает крестьянина Пантелея, который открывает залежи ценных руд. Пантелей умирает, но уносит в могилу свою тайну, хотя впоследствии Пантелеева жила была заново открыта. Одновременно жена Акинфия Евдокия травит Марью, хотя последняя чудом выживает и затем отправляется на Урал вместе с другими приписными крестьянами. В короткий срок по указанию Петра Акинфий Демидов наладил производство чугуна, пушек, что позволило России одержать ряд исторических побед. Первая серия завершается моментом приезда в Петербург Демидова-старшего и его сыновей в канун смерти Петра Великого.

Действие второй серии развивается в период царствования Анны Иоанновны, когда Акинфий Демидов стал полновластным хозяином на Урале и сумел противопоставить себя жестокому и хитрому правителю Бирону.

В ролях 
 Евгений Евстигнеев — Никита Демидович Антуфьев
 Вадим Спиридонов — Акинфий Демидов
 Александр Лазарев — Пётр I
 Леонид Куравлёв — Меншиков
 Михаил Козаков — Бирон
 Татьяна Ташкова — Марья
 Любовь Полехина — Евдокия Коробкова-Демидова
 Людмила Чурсина — Екатерина I
 Лидия Федосеева-Шукшина — Анна Иоанновна
 Валерий Золотухин — Пантелей
 Николай Скоробогатов — Гудилин
 Юрий Назаров — Стренберг
 Михаил Зимин — Вяземский
 Василий Корзун — Татищев
 Владимир Балашов — де Геннин
 Юрий Саранцев — воевода
 Олег Видов — Нефёдов
 Всеволод Ларионов — Ушаков
 Александр Ермаков — Григорий Демидов
 Николай Мерзликин — Платон
 Лев Борисов — Крот
 Виктор Григорьев — Лиходеев, приказчик Демидовых
 Михаил Бочаров — Кулебяка
 Игорь Боголюбов — Яков
 Анатолий Азо — солдат
 Николай Бадьев — дедушка
 Михаил Васильев — Коробков, купец, отец Евдокии
 Евгений Гвоздёв
 Надежда Горшкова — Глаша, дочь Гудилина (в титрах — Н. Боргесани-Горшкова)
 Игорь Ефимов — купец
 Валерий Козинец — мастер
 Вера Титова — жена Никиты Демидова
 Любовь Тищенко — жена Гудилина (в титрах — Л. Тыщенко)
 Виталий Четков — сын Меньшикова (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Ярополк Лапшин
 Авторы сценария — Владимир Акимов, Эдуард Володарский
 Оператор-постановщик — Анатолий Лесников
 Художник-постановщик — Юрий Истратов
 Композитор — Юрий Левитин
 Текст песен — Виктор Боков
 Звукорежиссёр — Маргарита Томилова

Фестивали и награды 
 1984 — 17 Всесоюзный кинофестиваль (Киев) в программе художественных фильмов: специальный диплом жюри — фильму «Демидовы».

Оценки фильма 
Культуролог Наталья Кириллова написала: «Постановщики и исполнители главных ролей Е. Евстигнеев и В. Спиридонов поняли и передали сущность натуры и деятельности отца и сына Демидовых».

«Фильм многофигурный, многоплановый, — продолжала свой анализ Н. Кириллова. — Он отмечен рядом актёрских удач исполнителей не только главных ролей, но и персонажей исторического окружения — А. Лазарева (Пётр I), В. Золотухина (Пантелей), Л. Куравлёва (Меншиков), Л. Полехиной (Евдокия), М. Козакова (Бирон), Л. Чурсиной (Екатерина I), Л. Федосеевой-Шукшиной (Анна Иоанновна). Эти и другие образы как бы документируют исторический фон действия, выявляя его основную идею».

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Демидовы» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы Ярополка Лапшина
Фильмы СССР 1983 года
Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Пётр I
Фильмы-биографии СССР